Orton steht für:

 Orton (Fotografie), eine Aufnahmetechnik
 Orton Cave, Höhle der Ardery-Insel, Windmill-Inseln, Antarktis
 Orton Reef, Riff der Windmill-Inseln, Antarktis
 Orton-Umlagerung, eine chemische Reaktion

Orton ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Orton (1834–1898), australischer Metzger, der sich für einen englischen Adligen ausgab, siehe Roger Tichborne
 Beth Orton (* 1970), britische Singer-Songwriterin
 Bill Orton (1948–2009), US-amerikanischer Politiker

 Charles Previté-Orton (1877–1947), britischer Mittelalterhistoriker
 Cowboy Bob Orton (* 1950), US-amerikanischer Wrestler

 George Orton (1873–1958), kanadischer Leichtathlet
 Joe Orton (1933–1967), britischer Dramatiker
 Kennedy Joseph Previté Orton (1872–1930), britischer Chemiker
 Peter Darbishire Orton (1916–2005), englischer Mykologe
 Randy Orton (* 1980), US-amerikanischer Wrestler
 William Orton (1814–1878), US-amerikanischer Regierungsbeamter und Politiker

Orton ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Orton (Arkansas), im Little River County
 Orton (South Dakota)
 Orton (West Virginia), im Gilmer County
 Orton Hill, Nacogdoches County, Texas
Siehe auch:
 Orton & Steinbrenner Co